

Aggettivo 

Fugazi  – "falso", espressione dello slang americano, in film come Donnie Brasco e The Wolf of Wall Street

Sigle 
 Fucked Up, Got Ambushed, Zipped In  – "fottuto, preso in imboscata, chiuso dentro", espressione dello slang militare americano durante la guerra del Vietnam, con riferimento a situazioni caotiche e fuori controllo di combattimento nella giungla

Musica 
Fugazi  – gruppo musicale post-hardcore statunitense
Fugazi  – album dei Marillion del 1984
Fugazi  – EP dei Fugazi del 1988